Hartheim kan syfta på:

 Hartheim am Rhein – en kommun i det tyska distriktet Breisgau-Hochschwarzwald
 Hartheim (Alkoven) – en kommundel i Alkoven i Österrike
 Schloss Hartheim – ett slott beläget i kommunen Alkoven som användes inom Nazitysklands eutanasiprogram Aktion T4